Савола — финская фамилия. Известные носители:

 Савола, Микко (род. 1981) — финский политик.
 Савола, Эльмо (род. 1995) —  финский легкоатлет.